Forkortelsen FM (fm, Fm eller fM) har flere betydninger:

 FM-radio – et VHF frekvens bånd fra 87,5 MHz til 108 MHZ til radiofoni.
 Frekvensmodulation – et radioteknisk begreb.
 Fermium – et grundstof.
 Femtometer – en videnskabelig måleenhed, (10−15 m = en billiardenedel meter)
 Fynsmesterskab – en sportskonkurrence.
 Football Manager – et PC-spil.
 Fide Master - titel i skak der rangerer under GM (Stormester) og IM (International Mester)
 Facility management -

Se også 
 .fm – Mikronesiens topniveaudomæne